České příjmení Kůs nese více různých osobností:

 Evžen Kůs (* 1954) – český zoolog a popularizátor přírody
 Jan Kůs (1852–???) – rakouský a český rolník a politik
 Jiří Kůs (* 1963) – český podnikatel a psycholog
 Zdeněk Kůs (* 1960) – český vysokoškolský pedagog